Heinrich Bräm ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Bräm (Politiker, 1572) (1572–1644), Schweizer Politiker
 Heinrich Bräm (Architekt, 1792) (1792–1869), Schweizer Architekt und Maler
 Heinrich Bräm (Politiker, 1883) (1883–1971), Schweizer Politiker
 Heinrich Bräm (Architekt) (1887–1956), Schweizer Architekt